Mónica Amboya ist der Name folgender Personen:
 Mónica Amboya (Leichtathletin), ecuadorianische Leichtathletin
 Mónica Amboya (Schiedsrichterin) (* 1982), ecuadorianische Schiedsrichterin